la technique d'incrustation aussi appelée Fond bleu
 Écran bleu de la mort, pour l'écran de couleur bleu caractéristique d'un plantage du système d'exploitation Microsoft Windows